Begin ou Bégin, peut désigner :

Patronyme 

 Katrina Begin (née en 1982), actrice américaine ;
 Menahem Begin (1913-1992), homme politique israélien.

Le nom Bégin est surtout répandu au Québec. Il est notamment porté par :
 Aurore Bégin (1898-1998), infirmière et sage-femme canadienne ;
 Catherine Bégin (1939-2013), comédienne québécoise ;
 Christian Bégin (né en 1963), acteur québécois ;
 Claude Bégin, chanteur pop canadien
 Émile Bégin (1802-1864), historien, médecin et bibliothécaire français (sans lien avec le chirurgien militaire Louis Jacques Bégin) ;
 Émily Bégin (née en 1982), chanteuse québécoise ;
 Esther Bégin (née en 1964), journaliste québécoise ;
 François Bégin (né en 1972), réalisateur québécois ;
 Joseph-Damase Bégin (1900-1977), homme politique québécois ;
 Louis Bégin, (né en 1960), joueur de hockey sur glace québécois ; 
 Louis Jacques Bégin (1793-1859), chirurgien militaire français (sans lien avec le médecin Émile Bégin)
 Louis-Nazaire Bégin (1840-1925), homme d'église québécois ;
 Monique Bégin (née en 1936), femme politique québécoise, sœur de la comédienne Catherine Bégin ;
 Paul Bégin (né en 1943), homme politique québécois ;
 Pierre-Luc Bégin (né en 1979), écrivain et journaliste québécois ;
 Steve Bégin (né en 1978), joueur de hockey sur glace québécois.

Toponyme 

 Bégin, une municipalité du Fjord-du-Saguenay, au Canada ;
 Begin, un îlot de l'atoll de Wotho dans les Îles Marshall.

Autre 
 L'hôpital d'instruction des armées Bégin, hôpital militaire français situé dans le Val-de-Marne, nommé en hommage au chirurgien militaire Louis Jacques Bégin.